Сакре-Кёр () — французский термин для католического культа «Святейшее Сердце Иисуса Христа», которому посвящены многочисленные храмы, также именуемые во французском языке «Сакре-Кёр»:

 ;
 ;
 .

См. также 
 Конгрегация Святейшего Сердца Иисуса
 Праздник Непорочного Сердца Марии